Cuvântul misiune provine din , în traducere: trimitere, și poate însemna:
însărcinare
misiune spațială
Misionare 
Comisionare 
The Mission (1986), film britanic
Misiune: Imposibilă III, serial de televiziune
Denumiri geografice
Mission, Kansas
Mission, Oregon
Mission, South Dakota
Mission, Texas
Mission Ridge Ski Area, Washington